Worja ist der Name mehrerer Flüsse in Russland:

 eines linken Nebenflusses der Kljasma, siehe Worja (Kljasma)
 eines linken Nebenflusses der Ugra, siehe Worja (Ugra)